Lo Baucet (Valclusa), municipi del departament de Valclusa (Occitània, França)
 Lo Baucet (Var), municipi del departament del Var (Occitània, França)